Villa de Leiva är en ort i Colombia.   Den ligger i departementet Boyacá, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bogotá. Villa de Leiva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villa de Leiva är varierad. Villa de Leiva ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villa de Leiva. Runt Villa de Leiva är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Villa de Leiva är det största samhället i trakten. Trakten runt Villa de Leiva består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Boyacá